Jezerce může být:

 Jezerce - česká vesnice, část města Stříbro v okrese Tachov
 Jezerce - vesnice v Chorvatsku, část opčiny Plitvička Jezera v Licko-senjské župě
 Jezerce pri Šmartnem - malá vesnice, část města Celje v Slovinsku
 Jezerce pri Dobjem - malá vesnice v občině Dobje ve východním Slovinsku
 Maja e Jezercës (v překladu z albánštiny Jezerská hora) - nejvyšší hora Dinárských Alp